Die Waterloo-Medaille wurde von verschiedenen Fürsten und Regenten verliehen:
 Herzogtum Braunschweig: Waterloo-Medaille (Braunschweig)
 Vereinigtes Königreich: Waterloo-Medaille (Großbritannien)
 Königreich Hannover: Waterloo-Medaille (Hannover)
 Herzogtum Nassau: Waterloo-Medaille (Nassau)